Seznam zemí podle počtu střelných zbraní uvádí údaje z roku 2017 týkající se počtu civilně držených zbraní jednotlivých státech (včetně závislých území), počty registrovaných a odhad počtu neregistrovaných zbraní. Země jsou seřazeny podle počtu zbraní na 100 obyvatel.

Odkazy

Reference

Související články

 Zákony o zbraních ve světě

Zbraně 
Zbraně